

Presentación previa 
Bai Yan y Riccardo Ghedin eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Dino Marcan y Tristan-Samuel Weissborn ganaron el título tras derrotar en la final Steven de Waard y Blaž Kavčič.

Cabeza de serie 

  James Cerretani /  Philipp Oswald (Primera ronda)
  Andre Begemann /  Andrew Whittington (Primera ronda)

<ol start=3>
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrei Vasilevski ''(Semifinales)
 ''' Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Anning 2017